Cobreros kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cobreros (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Cobreros (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar